La Serie B 1934-1935 è stata la 6ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a 2 gironi, disputata tra il 30 settembre 1934 e il 23 giugno 1935 e conclusa con la vittoria del  al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Marco Romano () con 30 reti.

Stagione

Formula
Come l'anno precedente, le squadre partecipanti (aumentate a 32 dopo le riammissioni di Derthona, Cagliari,  e della Serenissima, ritornata dopo due anni al nome Venezia) vennero divise in due distinti gironi secondo la provenienza geografica (squadre dell'Ovest nel girone A, squadre dell'Est nel girone B), ma venne abolito il girone finale da sei squadre: le due vincitrici dei gruppi, il Genova 1893, già favorito alla vigilia, e il , primo dopo un buon girone di ritorno, furono promosse direttamente in Serie A, mentre fu più affollato il gruppo delle retrocesse, a causa di una pesante scrematura che riportò la Serie B a girone unico per la stagione successiva, oltre a ben quattro club finiti in bancarotta economica per gli strascichi della cervellotica formula delle ultime due stagioni.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui gravi problemi economici che hanno aggravato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Serie C 1935-1936.
Legenda:
      Promosso in Serie A 1935-1936 e qualificato alla finale per il titolo nazionale, con il vincitore del girone B.
      Retrocesso in Serie C 1935-1936.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.
Note:
Il Legnano e la Pro Patria hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
il Derthona ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Pavia si ritirò dopo 20 giornate e fu escluso dal campionato: vennero mantenuti validi per le altre squadre i soli risultati conseguiti nel girone d'andata (15 gare giocate per tutte le squadre).

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui gravi problemi economici che hanno aggravato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Serie C 1935-1936.
Legenda:
      Promosso in Serie A 1935-1936 e qualificato alla finale per il titolo nazionale, con il vincitore del girone A.
      Retrocesso in Serie C 1935-1936.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito.In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.
Note:
Il Grion Pola si ritirò dopo 15 giornate e furono annullati tutti i risultati da esso conseguiti. Escluso dai campionati in attesa di decisioni federali.
La Cremonese retrocessa perché sconfitta negli spareggi con l'ex aequo Foggia.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza

Ripetizione

Finale per il titolo

Squadra campione

Note 

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934